Зміст — філософське поняття
Зміст — структурування тексту